Байкотовцы (хак. «пайғудуғ») — сеок в составе хакасской субэтнической группы койбалов. 

Они обитали в долине р. Туба. К началу XIX века Большебайкотовский род передвинулся на правобережье реки Абакан, в Койбальскую степь. Созвучие этнонимов байкотовцев («пайгудуг») и коттовцев («ходыг») кетоязычных Яринской и Канской землиц — аргумент в пользу их кетского происхождения. По всей видимости, в данном названии формант «дуг, дыг» восходит к кетскому «денг» — люди. Небольшая часть котовцев переселилась за Саяны в Тоджу и составила сеок «ходыг» среди тувинцев. Идентичное звучание имеет подразделение «кыдык» у тянь-шаньских киргизов племени «бугу». Вероятно, тюркизация байкотовцев произошла давно, ибо уже в XVII веке они именовались русскими не иначе как «байкотовские татары».

Литература  
 Энциклопедия Республики Хакасия  : [в 2 т.] / Правительство Респ. Хакасия ; [науч.-ред. совет.: В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. - Абакан : Поликор, 2007. Т. 1 : [А - Н]. - 2007. - 430, [2] с. : ил., портр. - Библиогр. в конце слов. ст. - С. 63.

Хакасские сеоки